Het 14de wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats van 7 tot 21 mei 1995 in IJsland. Vierentwintig landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel. De nummers één tot en met zeven plaatsten zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten.

Gekwalificeerde teams

Loting 
De loting vond plaats op 24 juni 1994 in Reykjavik, IJsland.

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Achtste finales

9de/16de plaats

Kwartfinales

9de/12de plaats

5de/8ste plaats

Halve finales

11de/12de plaats

9de/10de plaats

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1995

Handbal
1995
Handbal in 1995